A7 puede referirse a:

Transporte 

 Línea A7, línea de transporte urbano de pasajeros de la ciudad de Córdoba, Argentina.
 Autostrada A7, autopista italiana que conecta Génova con Milán.
 La autovía española A-7 o del Mediterráneo, perteneciente a la Red de Carreteras del Estado que empieza en Algeciras y finaliza en Barcelona.
 La autovía A7, autovía francesa.

Vehículos 

 Audi A7, automóvil de alta gama producido por Audi desde el año 2010.
 Škoda A7, cañón antitanque de 37 mm diseñado por la factoría Škoda en Checoslovaquia antes de la Segunda Guerra Mundial.
 El avión de ataque A-7 Corsair II basado en portaaviones diseñado por Ling-Temco-Vought (LTV).

Televisión 
  A7,  primer canal autonómico del Principado de Asturias, también conocido como TPA 7.